Camillo Bellarmino Bagatti (1905-1990) – francescano, presbitero e archeologo italiano
 Romano Bagatti (1940) – calciatore italiano
 Sergio Bagatti (1949) – calciatore e allenatore di calcio italiano

Pagine correlate
 Bagatti Valsecchi